Emil Jónsson, IJslands politicus
Emil Jönsson, Zweeds langlaufer